Catarman kan syfta på:

Catarman (Camiguin) – en kommun i Filippinerna
Catarman, Norra Samar – en kommun i Filippinerna